Librear puede referirse a:
Vender al por menor (por libras)
Adornar

No debe confundirse con librar.